Heartless puede referirse a las siguientes novelas:
 Heartless, novela de 2010, de la serie Pretty Little Liars, de Sara Shepherd.
 Heartless, novela de 2011, de la serie Parasol Protectorate, de Gail Carriger.
 Heartless, novela de 2016, de Marissa Meyer.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes canciones:
 «Heartless», canción de Heart (1976).
 «Heartless», canción de Kanye West (2008).
 «Heartless», canción de Feeling Every Sunset (2011).

Además, puede referirse a las siguientes películas:
 Heartless (estilizado como Lethal Seduction), película de 2005 dirigida por Robert Markowitz.
 Heartless, película de 2009 dirigida por Philip Ridley.
 Heartless, película de 2014 dirigida por Shekhar Suman.